Per rendere più immediate le differenze tra i diversi ordini di grandezza, questa pagina contiene un elenco di distanze maggiori di , ovvero circa ).

Distanze minori di 1017 m
  — Distanza di Tau Ceti dal Sole.
  — Distanza di Vega dal Sole.
  — Distanza di Chara dal Sole. Si tratta di una stella molto simile al Sole; la sua scarsa luminosità apparente offre un'idea di come apparirebbe il Sole ad un ipotetico osservatore che si trovasse ad una simile distanza dalla nostra stella.
  — Distanza di Arturo dal Sole.
  — Distanza di Capella dal Sole.
  — Distanza di Aldebaran dal Sole.
Distanze maggiori di 1018 m

Voci correlate
Ordini di grandezza (lunghezza)
Cosmologia (astronomia)

+17